Als Zebrastreifen bezeichnet man 
 Streifungen bei Pferden, Zebras und Eseln, siehe Wildfarbigkeitsabzeichen im Artikel Abzeichen (Pferd)
 einen Fußgängerübergang, und zwar den:
 Fußgängerüberweg in Deutschland
 Schutzweg (Österreich) in Österreich
 Fussgängerstreifen in der Schweiz
 umgangssprachlich einen Strichcode

Siehe auch: